Yeste kan syfta på:

Spanien 

 Yeste (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Yeste (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete,